Jan van der Laan (architect)
Jan van der Laan (biljarter)
Jan van der Laen (militair in dienst van de VOC)